Uno dei nomi con cui viene commercializzato il farmaco Lorazepam
 Il nome di un fucile da assalto israeliano, il TAR-21 Tavor
 Un progetto di processore, il Tavor (hardware)